Альтмарк ():
 Альтмарк — регион на севере федеральной земли Саксония-Анхальт;
 немецкое название польского города Стары-Тарг;
 см. Альтмаркское перемирие
 «Альтмарк» — танкер времён Второй мировой войны
 см. Инцидент с «Альтмарком»